Секерка — деревня в Белоруссии, Могилёвская область, Белыничский район, Мощаницкий сельсовет
 Секерка — река в России, Татарстан